Der Begriff Waldviertler bezeichnet
einen im Waldviertel in Niederösterreich lebenden oder von dort stammenden Menschen
eine Waldviertler Wurstspezialität; siehe Waldviertler (Wurst)
eine Waldviertler Regionalwährung; siehe Waldviertler Regional
einen in traditioneller Handwerkstechnik hergestellten Schuh, siehe Heinrich Staudinger